Val 1989 kan syfta på:

Europaparlamentsvalet 1989
Parlamentsvalet i Indien 1989
Stortingsvalet i Norge 1989